Zámčisko může být:

 Zámčisko (geomorfologický podcelek), slovenský geomorfologický podcelek Chvojnické pahorkatiny
 Zámčisko (Hrubý Jeseník), skalní útvar a vrchol (1323 m n. m.) v Hrubém Jeseníku
 Zámčisko (Chvojnická pahorkatina), slovenský vrch (434,1 m n. m.) ve výše zmíněném podcelku v Chvojnické pahorkatině
 Zámčisko (Kozie chrbty), slovenský vrch (920,8 m n. m.) v Kozích chrbtech
 Zámčisko (Levočské vrchy), slovenský vrch (1 236 m n. m.) v Levočských vrších
 Zámčisko (Prusinovice), zaniklá tvrz u Prusinovic na kroměřížsku
 Zámčisko, vrchol (678 m n. m.) hřbetu Klenov ve Vsetínských vrších
 Zámčisko, nesprávné pojmenování skalního hradu Klenov